IPE est un sigle qui peut signifier :
 International Petroleum Exchange, devenu IntercontinentalExchange ;
 indice de performance environnementale ;
 Ipe, un logiciel GNU/Linux de dessin pour PDF ;
 ingénieur pour l'école, un dispositif du système éducatif français ;
 Instituto de Pesquisas Ecológicas ou Institut pour la protection de l'environnement, une organisation a but non lucratif pour la sauvegarde de la biodiversité au Brésil.

Î.-P.-É est un sigle qui peut signifier :
 Île-du-Prince-Édouard, une île et une province du Canada.

ipé est un nom qui peut désigner :
 ipé, un genre végétal qui comprend une centaine d'espèces d'arbres natifs des régions tropicales d'Amérique.

Voir aussi 
 Poutrelles normales européennes IPE, des standards de dimensions pour des poutrelles